Xenòfant de Rodes, militar rodi.
 Xenòfant d'Atenes, artista atenenc
 Xenòfant de Tassos, escultor grec